Italiens landslag i vattenpolo kan syfta på flera olika vattenpololandslag som representerar Italien:

Italiens damlandslag i vattenpolo
Italiens damjuniorlandslag i vattenpolo
Italiens herrlandslag i vattenpolo
Italiens herrjuniorlandslag i vattenpolo